Die Norwegischen Sommer-Meisterschaften im Skispringen 2002 fanden am 22. September und 6. Oktober 2002 statt. Das Springen auf der Normalschanze fand auf dem Marikollen in Rælingen und die Wettbewerbe auf der Großschanze auf der Granåsen in Trondheim statt.

Ergebnisse

Rælingen (K90) Herren

Rælingen (K90) Damen

Trondheim (K120) Herren

Trondheim (K120) Damen 
Zu dem Springen auf der Großschanze trat lediglich Helena Olsson an, die mit einem Sprung auf 95 m als Siegerin und damit Norwegische Sommermeisterin im Skispringen gewertet wurde.

Einzelnachweise 

S
Sportveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Viken
Rælingen
Sportveranstaltung in Trondheim
Skispringen